Javier Moreno puede referirse a:

 Javier Moreno Barber (1963-), periodista español, exdirector del diario El País;
 Javier Moreno Bazán (1984-), ciclista;
Javier Moreno Arrones (2000-), futbolista español;
 Javier Moreno Ruiz (1970-), maestro internacional de ajedrez español;
 Javier Moreno Sánchez (1965-), político - secretario general del PSOE Europa;
 Javier Moreno Valera (1974-), exfutbolista y entrenador;
 Luis Javier Moreno (1946-), poeta;
 Javier Moreno (escritor) (1972-), escritor.